

Воло́ва — назва кількох сіл в Україні:

 Волова — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Волова — Одеська область, Подільський район

Волова — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства